Redrado ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Redrado Marchite OH (* 1936), emeritierter Kurienbischof
 Martín Redrado (* 1961), argentinischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker